Ul — freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis
 Santiago de Riba-Ul — freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis
 Rio Ul ou Rio Antuã

Desambiguações de topônimos